Бантен () — провинция в Индонезии, на острове Ява.

Население — 11 904 562 человек (2020 год). Административный центр — город Серанг.

География 
В водах Зондского пролива находится один из самых известных вулканов — Кракатау, мощное извержение которого произошло в 1883 году. От пляжа Аньер-Карита до него можно добраться примерно за час на моторной лодке.

Население 
Крупнейшие города провинции, с населением более миллиона человек каждый — Серанг, Тангеранг и Тангеранг-Селатан (Южный Тангеранг).

Административное деление 
Бантен подразделяется на 4 округа и 4 городских муниципалитета:

Примечания

Ссылки